Klaue (von mittelhochdeutsch klāwe, „Klaue, Kralle, Unguis“) steht für:

 folgende Körperteile von Tieren:
 verhornte Zehenspitzen bei Klauentieren (z. B. Rind, Schaf, Schwein), siehe Klaue (Paarhufer) 
 Kralle bei verschiedenen Tiergruppen
 die Beinteile von Pelzfellen, beispielsweise Persianerklauen
 Klaue (Technik), ein Maschinenteil, das Elemente greifen kann
 eine klauenförmige Waffe, meistens aus Eisen
 im Holzbau einen V- bzw. dreiecksförmigen Ausschnitt von einigen Zentimetern 
 an den Enden von Grat- und Kehlklauenschiftern und Klauenkopfbändern, siehe auch Klauenverbindungen
 „Klaue“ oder „Sauklaue“, umgangssprachlich für eine unleserliche Handschrift

Klaue ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Klaue (* 1962), deutscher Schauspieler
 Constanze Klaue (* 1985), deutsche Filmemacherin, Autorin und Jazzsängerin
 Hermann Klaue (1912–2001), deutscher Ingenieur
 Karsten Klaue († 2014), deutscher Fernseh- und Hörfunksprecher
 Magnus Klaue (* 1974), deutscher Literaturkritiker, Literaturwissenschaftler und Germanist
 Siegfried Klaue (* 1931), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wolfgang Klaue (* 1935), deutscher Filmarchivar

Siehe auch:

 Chelicere (Kieferklaue bei verschiedenen Gliederfüßern)
 Klauen
 Klawe
 Kläui
 Vogelfuß (Heraldik)